Love Like Blood steht für:

 Love Like Blood, deutsche Band
 Love Like Blood (Lied), Lied der britischen Band Killing Joke